Oddi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Odaglia, Odda, Oddenino, Oddera, Oddini, Oddino, Oddo, Oddone, Oddoni, Oddono, Odella, Odelli, Odello, Odera, Odero, Odetti, Odi, Odino, Odone, Odoni.

Origine e diffusione 
Il cognome compare nel parmense, Piceno, aquilano, frusinate e romano.

Potrebbe derivare dal prenome Oddo.

In Italia conta circa 612 presenze.

La variante Odda è ligure-piemontese; Oddoni è milanese; Odoni compare nel varesotto e milanese, con presenze anche a Trieste; Oddo è siciliano, tipico di Palermo, Trapani e Agrigento; Oddone e Odone sono tipicamente liguri e piemontesi; Oddono è presente a Torino; Oddenino compare in Piemonte, specialmente nel torinese; Oddera è tipico ligure, in particolare savonese; Odera è pure savonese; Odero è genovese; Odetti è torinese; Odello è ligure-piemontese; Odella è tipicamente ligure; Odelli è lombardo.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani